szeląg – jednostka obrachunkowa i moneta
 Szeląg – część Poznania
 Szeląg – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta
 Szeląg Mały – jezioro
 Jan Szeląg - pseudonim autorski dziennikarza i satyryka Zbigniewa Mitznera
 Marcin Szeląg – polski szachista
 Tomasz Szeląg – autor książek historycznych